Ви́нницкий райо́н () — административная единица на севере центральной части Винницкой области Украины.

Административный центр — город Винница.

География 
Площадь — 6909,5 км².

Основные реки — Южный Буг, Десна.

История 
Район образован в 1923 году.

Винница была оккупирована немецкими войсками 19 июля 1941 года. А уже в октябре в сёлах Стрижавка и Коло-Михайловка появилась группа немецких специалистов, которые тщательно изучили местность. В пгт Стрижавка сохранились развалины бункера Вервольф — ставки Гитлера.

10 сентября 1959 года к Винницкому району были присоединены части территорий упразднённых Вороновицкого и Турбовского районов.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Винницкого района,
 Ильинецкого района (частично, без Дашевской поселковой общины в восточной части, включённой в Гайсинский район),
 Липовецкого района,
 Литинского района (частично, без Уладовского сельсовета, включённого в Хмельницкий район),
 Немировского района (частично, без Брацлавской поселковой общины в южной части, включённой в Тульчинский район),
 Оратовского района,
 Погребищенского района,
 Тывровского района,
 частично Жмеринского района (Демидовский сельсовет, переданный Гниваньской городской общине),
 а также города областного значения Винница.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 656,7 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 81 278 человек, из них городского населения — 16 952 человека, сельского — 64 326 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 16 территориальных общин (громад), в том числе 6 городских, 7 поселковые и 3 сельские общины (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Винницкая городская община (город Винница),
 Гниваньская городская община (город Гнивань),
 Ильинецкая городская община (город Ильинцы),
 Липовецкая городская община (город Липовец),
 Немировская городская община (город Немиров),
 Погребищенская городская община (город Погребище);
Поселковые:
 Вороновицкая поселковая община (пгт Вороновица),
 Литинская поселковая община (пгт Литин),
 Оратовская поселковая община (пгт Оратов),
 Стрижавская поселковая община (пгт Стрижавка),
 Сутисковская поселковая община (пгт Сутиски),
 Турбовская поселковая община (пгт Турбов),
 Тывровская поселковая община (пгт Тывров),
Сельские:
 Агрономичная сельская община (село Агрономичное),
 Лука-Мелешковская сельская община (село Лука-Мелешковская),
 Якушинецкая сельская община (село Якушинцы),

История деления района 
Количество местных советов (рад) в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городских — 0
 поселковых — 3
 сельских — 30

Количество населённых пунктов в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городов районного значения — 0
 посёлков городского типа — 3 (Вороновица — 6 406 , Десна — 1 247 , Стрижавка — 8 930)
 сёл — 49
 посёлков сельского типа — 2

Всего — 54 населённых пункта.

Экономика 
Из полезных ископаемых добываются гранит, глина, песок, торф.
В Винницком районе работает 13 промышленных предприятий, которые объединены в две области: в обрабатывающей работает — 11 предприятий, в добывающей — 2. Самые большие с них: Украинско-австрийское предприятие «Подолье ОБСТ»; ОАО «Комбинат хлебопродуктов № 2»; Частное предприятие производственная фирма «Панда»; ЗАО «Винница мельница»; ЗАО «Подольский сахар»; совместное Украинско-венгерское предприятие «Анфол», ВКФ «ROSHEN».

Район — аграрный, 95 % валового внутреннего продукта представляет производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные предприятия специализируются в растениеводстве на производстве зерна и сахарной свёклы, а в животноводстве мяса и молока. В отраслевой структуре сельского хозяйства растениеводство составляет 75 %, животноводство 25 %. Работает 85 фермерских хозяйств, площадь сельхозугодий, которую они используют, составляет 4,3 тыс. га.

В районе зарегистрировано 703 субъекта предпринимательства. С начала инвестирования экономики района вовлечены иностранные инвестиций на сумму 18,2 млн долл. США. С иностранными инвестициями работает 13 предприятий.

Транспорт 
На территории района открыто 33 пригородных автобусных маршрута общего пользования, на которых работает больше 100 единиц автотранспортных средств.

Культура 
 Винницкий государственный академический театр
 Винницкий областной кукольный театр «Золотой ключик»
 Винницкая областная филармония

Известные уроженцы и жители 

 Дахновский, Фёдор Тарасович — Герой Советского Союза.
 Романенко, Прокофий Каленикович — дважды Герой Социалистического Труда.
 Ромащук, Евдокия Ивановна — Героиня Социалистического Труда, звеньевая колхоза имени Кирова (в селе Мизяковские Хутора) Винницкого района Винницкой области, родилась 15.10.1927 в селе Мизяковские Хутора Винницкого района Винницкой области.

Примечания

Ссылки 

 Учётная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сведения на сайте областной администрации